Polizeiruf ist die Bezeichnung für
die polizeilichen Notrufnummern und
eine deutsche Krimiserie, siehe Polizeiruf 110.